Max Steel:A Aliança Monstruosa é o nono filme da coleção de filmes de Max Steel. O filme mostra a união do vilões Toxzon e Makino contra Max e a N-Tek.

Enredo 

Em meio a uma grande tempestade, Max Steel e a N-Tek tentam pegar uma arma que os psycho-androides criaram, e conhece Jet Ferrus, filha de Forge Ferrus. Enquanto isso, Toxzon e Makino armam sua fuga da prisão. Os vilões usam Elementor para distrair Max com um ataque aéreo, à medida que dão início à próxima fase do terrível plano de Toxzon contra a humanidade.Toxzon recria os poderes de Makino deixando, ele 19 vezes mais forte para ele poder ter o controle da sentinela, uma arma de poder de fogo que iria espalhar as maiores toxinas que o mundo todo já viu, mais Max consegue impedir, Jet leva Toxzon de volta a Antártida e usa um antidoto para trazer Titus Octávius Xander (Toxzon)ela consegue, e a N-Tek Vence de novo.

Curiosidades 

 No final do filme, Makino sofreu descargas elétricas do sentinela. Após a aterrissagem forçada da aeronave, o corpo nocauteado de Makino tinha sumido e é provável que ele tenha escapado antes de Max o levá-lo de volta à prisão.
 Titus Octávius Xander no final do filme, deixa de ser Toxzon e também de ser um vilão.
 Essa foi a última aventura do Max Steel original, marcando o fim da primeira série e dando lugar ao reboot de 2013.